Sehschwäche steht für unterschiedliche visuelle Defizite:

 Amblyopie, funktionelle Schwachsichtigkeit ohne organische Ursache, die auch bei optimaler optischer Korrektur fortbesteht
 Ametropie, optisch bedingte Fehlsichtigkeit (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus)
 Farbsinnstörung, unterschiedliche Formen von Farbenfehlsichtigkeit oder Farbenblindheit
 Sehbehinderung und Blindheit, signifikante Visus- oder Gesichtsfeldverminderung eines umschriebenen Ausmaßes
 Nachtblindheit, eingeschränkte Sehfähigkeit bei Dämmerung und Dunkelheit
 Anisometropie, unterschiedliche Brechungsverhältnisse der Augen
 Diplopie, Doppeltsehen, unter anderem auf Grund von  Schielen, motorischer oder sensorischer Fusionsschwäche etc.
 Presbyopie, Alterssichtigkeit (physiologischer, altersbedingter Verlust der Naheinstellungsfähigkeit der Augen)
 Amaurose, vollständiges Fehlen visueller Reizwahrnehmung

Siehe auch:

 Fehlsichtigkeit
 Sehstörung